

Вевюрув — село в гміні Добришице Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Вевюрув — село в гміні Льґота-Велька Радомщанського повіту Лодзинського воєводства